Исе́тское — топоним в России и производные от него названия.

Топоним 
Свердловская область
 Исетское — озеро в городских округах Верхняя Пышма и Среднеуральск, исток реки Исети.
 Исетское — село в Каменском городском округе Свердловской области.

Тюменская область
 Исетское — село, административный центр Исетского района.

Другое 
 «Исетское» — марка российского пива.

См. также 
 Исеть (значения)
 Исетский
 Исетские казаки
 Исетская провинция
 Исетский район
 Исетское сельское поселение